Pieni Pyysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Pyysaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Pieni Pyysaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar